|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Praag (officieel ECM Prague Open) van 2006 vond plaats van 8 tot en met 14 mei 2006 in de Tsjechische hoofdstad Praag. Het was de tiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

De Israëlische Shahar Peer won de titel in zowel het enkel- als het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelhoudster Dinara Safina was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Marion Bartoli strandde al in de eerste ronde.

Het derde reekshoofd, Shahar Peer uit Israël, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Australische Samantha Stosur in drie sets. Peer wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Praag op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2006.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Émilie Loit en Nicole Pratt hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Martina Navrátilová en Barbora Strýcová, bereikte de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Ashley Harkleroad en Bethanie Mattek.

Het als tweede geplaatste duo Marion Bartoli / Shahar Peer won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Amerikaanse koppel Ashley Harkleroad en Bethanie Mattek in twee sets. Het was hun enige gezamenlijke titel. Bartoli had daarnaast al twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Peer op dat moment nog geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Praag 2006
Praag